Beers (Noord-Brabant), een plaats in de gemeente Cuijk (Noord-Brabant)
Beers (Friesland), een plaats in de gemeente Leeuwarden (Friesland)
plaatsen in de gemeente Oirschot (Noord-Brabant)
Oostelbeers, 
Middelbeers
Westelbeers 
overige
Fa. Adr. Beers, de importeur van Scania-vrachtwagens in Nederland (en vroeger ook zelf vrachtautoproducent) 
De Beers, diamantproducent 
de benaming voor de bronsttijd bij varkens, zie: benamingen voor dieren